Cleópatra, última rainha da dinastia egípcia de Ptolomeu

Mitologia grega
 Cleópatra (filha de Bóreas)
 Cleópatra (filha de Idas)

Personagens históricas
Obs: A numeração das Cleópatras é uma construção moderna, e não é consensual entre historiadores
 Cleópatra (esposa de Pérdicas II da Macedónia), mencionada em Górgias, diálogo de Platão
 Cleópatra (esposa de Filipe II da Macedónia), assassinada por Olímpia
 Cleópatra da Macedónia, irmã de Alexandre Magno 
 Cleópatra I, filha de Antíoco e esposa de Ptolemeu V Epifânio
 Cleópatra II, filha da anterior e esposa de Ptolemeu VI Filómetor
 Cleópatra III, filha da anterior e de Ptolemeu VI Filómetor, e esposa do seu tio Ptolemeu VIII Evérgeta II
 Cleópatra Teia, irmã da anterior e esposa dos reis selêucidas Alexandre Balas, Demétrio II Nicátor e Antíoco VII Sideta
 Cleópatra Selene I, filha de Ptolemeu VIII Evérgeta II
 Cleópatra IV, filha de Ptolemeu VIII e de Cleópatra III
 Cleópatra V Selene, irmã da anterior e esposa de Ptolemeu IX Sóter II
 Cleópatra VI, filha de Ptolemeu XII e esposa do rei selêucida Antíoco VIII Filómetor
 Cleópatra Selene II, Cleópatra e Marco António, foi rainha da Mauritânia
 Cleópatra Berenice (filha de Ptolemeu IX Sóter II)
 Cleópatra (filha de Mitrídates VI do Ponto)
 Cleópatra de Jerusalém, esposa de Herodes, o Grande, e mãe de Herodes Antipas

Filmes
 Cléopâtre (1899), com Jeanne d'Alcy 
 Cleopatra (1912), com Helen Gardner
 Cleopatra (1917), com Theda Bara
 Cleópatra (1934), com Claudette Colbert
 Cleópatra (1963), com Elizabeth Taylor
 Cleopatra (1999), com Leonor Varela e Timothy Dalton
 Cleópatra (2007), produção brasileira com Alessandra Negrini

Outros usos
 216 Cleópatra, asteroide
 Cleopatra (Waterhouse), pintura feita por John William Waterhouse em 1888
 Cleopatra (canção), da banda Weezer

Desambiguação